Владимир Иосифович Мархель (; 28 марта 1940, , Свержанская гмина, Столбцовский район, Барановичская область, БССР — 26 августа 2013, Белоруссия) — белорусский литературовед, поэт, переводчик.

Биография 
Родился в семье служащих. Окончил среднюю школу имени Я. Коласа в д. Миколаевщина (1957) работал молотобойцам в колхозе, рабочим очистительного забоя (имеет квалификацию 6 разряда) на шахте в Новошахтинске Ростовской области (Россия). В 1964 окончил отделение белорусского языка и литературы филологического факультета БГУ. В 1964— 1969 преподавал русский язык и литературу в школе — в деревне Стодоличи Лельчицкого района, Воложине, Минске, работал в газете «Минская правда», старшим редактор в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа АН БССР, младшим научным сотрудником в Отделе научной информации по общественным наук. С 1978 — научный сотрудник Института литературы имени Янки Купалы АН БССР. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей СССР (с 1988).

Творчество 
Дебютировал стихами в 1954 в столбцовской районной газете «Голас селяніна». С 1957 выступает в республиканской печати как поэт и литературовед.Исследует белорусский литературу XIX в., белорусско-польские литературные взаимосвязи. Билингвальное творчество белорусско-польских писателей рассматривает как явление двуединого литературного процесса, а становление новой белорусского литературы освещает в широком историко-культурном контексте языково-этнабелорусского и языко-письменного взаимодействия. Автор книг «Лірнік вясковы: Сыракомля ў беларуска-польскім літаратурным узаемадзеянні» (1983), «Вяшчун славы і волі» (1989, 2005), «Крыніцы памяці: Старонкі беларуска-польскага літаратурнага сумежжа» (1990), «Прадвесце: Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне ў першай палавіне XIX ст.» (1991), «Ты як здароўе…»: Адам Міцкевіч і тэндэнцыі адраджэння беларускай літаратуры" (1998, дапрац. выд. пад навай «Шлях да Беларусі: Адам Міцкевіч — прадвеснік адраджэння беларускай літаратуры», 2003).

Составитель «Твораў» В. Коротынского (1981, 1994 года, 2009), «Твораў» Я. Лучины (1988, 2001), «Санетаў» А. Мицкевича, книги С. Монюшко «Ліра мая для спеваў: Рамансы і песні на словы У. Сыракомлі»(с В. Скоробогатова), онтологического сборника«Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская польскамоўная паэзія XIX ст.»  (все 1998) и др.

С польского на белорусский перевел стихи Я. Купалы, отдельные произведения В. Дунина-Марцинкевича, В. Сырокомли, В. Коротынского,  Я. Кохановского, Л. Стаффа, Ю. Тувима, Р. Добровольского, Б. Дроздовского и др. Перевел на белорусский язык либретто М. Радзивилла оперы «Агатка, або Прыезд пана»  Е. Д. Голланда.

Издал книгу избранных переводов с польского языка "Водгулле» (2000), сборник сонетов «Згадкі Нясвіжа» В. Сырокомли и «Зніч любові» Я. Купалы (обе 2002).

Библиография 

 Творчасць Вінцэся Каратынскага ў ацэнцы сучаснікаў і нашчадкаў // Белороссика: Книговедение, источники, библиография. Мн., 1980.
 Лірнік вясковы: Сыракомля ў беларуска-польскім літаратурным узаемадзеянні. Мн., 1983.
 Рамантычны фалькларызм паэтаў-філаматаў // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук. 1984. № 4.
 Białoruska spuścizna literacka Władysіawa Syrokomli // Studia polono-slavica-orientalia: Acta Literaria. 1985. T. 9.
 Беларускі фальклор у творчасці польскіх і беларуска-польскіх паэтаў-рамантыкаў // Studia polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa, 1988.
 Вяшчун славы і волі: Уладзіслаў Сыракомля. Мн., 1989.
 Recepcja Jana Kochanowskiego na Biaіorusi // Jan Kochanowski: Epoka—Twуrczość—Recepcja. Lublin, 1989. T. 2
 Крыніцы памяці: Старонкі беларуска-польскага літаратурнага сумежжа. Мн., 1990.
 Прадвесце: Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне ў першай палавіне XIX ст. Мн., 1991.
 Białorusko-polski bilingwizm jako oznaka odrodzenia białoruskiej literatury // Universitas. 1994. № 8.
 Прысутнасць былога: Нарысы, артыкулы, эсэ. Мн., 1997.
 Кантамінацыйная білінгвальнасць у беларускім літаратурным працэсе // Acta polono-ruthenica. Olsztyn, 1997.
 Mickiewicz—Puszkin: wzajemny przekіad // Acta polono-ruthenica. Olsztyn, 2001.
 У кантрастах часу: Аляксандр Ельскі — Выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша аконца» — «Жалейка» Янкі Купалы // Роднае слова. 2003. № 8.
 Шлях да Беларусі: Адам Міцкевіч — прадвеснік адраджэння беларускай літаратуры. 2-е выд. Мн., 2003.
 Творчасць Уладзіслава Сыракомлі. 2-е выд., дапоўн. і перапрац. Мн., 2005.
 «Гісторыя…» Максіма Гарэцкага і «тыпова нашыя камбінацыі» // Роднае слова. 2007. № 2.

Литература 
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік; Склад. А. К. Гардзіцкі. Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл. ISBN 5-340-00709-X
 Мархель Уладзімір // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: БелЭн, 1992—1995.

Персоналии по алфавиту
Литературоведы Белоруссии
Переводчики Белоруссии
Поэты Белоруссии